Samsung Galaxy Ace 4 — это смартфон производства Samsung, работающий под управлением операционной системы Android. Анонсированный в июне и выпущенный Samsung в августе 2014 года, Galaxy Ace 4 является преемником Galaxy Ace 3. Модель LTE также была анонсирована в 2014 году.

Функции 
Устройство немного толще своего предшественника на 10,8 мм. Galaxy Ace 4 немного тяжелее Ace 3 и весит 123,8 грамма. Телефон доступен в черном, сером и белом цветах.

Galaxy Ace 4 — это смартфон 4G с сетью GSM/HSPA. Он оснащен 4,0-дюймовым емкостным сенсорным экраном с разрешением WVGA (480x800), отображающим 16 миллионов цветов. Он имеет 5-мегапиксельную камеру со светодиодной вспышкой и автофокусом, гео-тегированием, распознаванием лица/улыбки, панорамой. Возможность записи видео с разрешением 720p в 30fps (VGA). Galaxy Ace 4 поставляется с литий-ионным аккумулятором емкостью 1500 мАч.

Остальные характеристики остались прежними: 1 ГБ памяти, 8 ГБ встроенной памяти, порт micro USB 2.0 внизу и комбинированный стереоразъем вверху. Доступ к слоту micro SIM и слоту micro SD возможен после снятия задней крышки.

Сравнительная таблица

См. также 

 Samsung Galaxy Ace
 Samsung Galaxy Ace 3
 Samsung Galaxy Pocket 2
 Samsung Galaxy Trend 2 Lite (SM-G318H/HZ)

Примечания 

Samsung Electronics
Samsung
Смартфоны Samsung
Появились в 2014 году в Республике Корея